Muschallik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wolf Muschallik (1911–1995), deutscher Internist und ärztlicher Standespolitiker 
 Nina Muschallik (* 1976), britische Schauspielerin